Калмык — представитель калмыцкой народности мужского пола (в женском роде — калмычка).

Персоналии 
 Калмык, Валерия Николаевна (1940—1997) — советский, российский дипломат.
 Калмык, Николай Иосифович (1913—2000) — советский партийный деятель.
 Калмык, Октавиан Захарьевич (род. 1974) — молдавский государственный деятель, министр экономики Республики Молдова.
 Калмык, Фёдор Иванович (ок. 1765—1832) — калмыцкий и немецкий художник.

Топонимы 
 Калмык — станция Юго-Восточной железной дороги в хуторе Первомайский Урюпинского района Волгоградской области.
Калмык — до 1948 года название села Октябрьское в Поворинском районе Воронежской области.
 См. также 
 Калмыкия (значения)